Бе́лая Дубро́ва — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белая Дуброва — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Белая Дуброва — агрогородок в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Белая Дуброва — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.